Son Torrella, possessió del terme de Santa Maria del Camí
 Son Torrella, possessió del terme d'Escorca
 Son Torrella, antiga possessió del terme de Santa Margalida
 Son Torrella, antiga possessió del terme de Palma